Дансо има више значења:

 Дансо (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Дансо (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику